Григо́рий Васи́льевич Кози́цкий (1724, Киев — , Москва) — русский писатель и журналист, кабинет-секретарь Екатерины II (1768—1774), помогавший ей в издании журнала «Всякая всячина».

Биография 
Родом с Украины, из малороссийских беспоместных дворян казацко-старшинного происхождения, учился в Киево-Могилянской академии, затем в Германии. В 1756 году прибыл в столицу Российской империи город Санкт-Петербург, где работал под руководством М. В. Ломоносова, преподавал в Академической гимназии. После смерти Ломоносова занимался разбором его бумаг, перевёл некоторые из них на латынь. Печатался в журналах «Ежемесячные сочинения», «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина».

В 1765 году приближен ко двору и становится техническим помощником Екатерины Великой, а потом вступает в должность её статс-секретаря. Через два года сопровождает государыню вместе с графом В. Г. Орловым в путешествии по Волге.

В 1773 г. наряду с Николаем Мотонисом выступил научным редактором книги «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» авторства Василия Рубана.

В сентябре 1774 года Козицкий, ссылаясь на пошатнувшееся здоровье, просил уволить его от службы; 10 июля 1775 года он получил отставку и переехал в Москву.

В обширной биографической литературе и др. смерть Козицкого описана, в основном, одинаково: «впав в меланхолию, он в припадке этой болезни» 21 декабря 1775 года нанес себе 32 раны ножом, от которых и умер 26 декабря 1775 года. Ссылки на источники такого описания, при их наличии, сводятся к дневнику поручика Васильева за 1774—1777 годы, в котором, в свою очередь, указано, что Козицкий совершил самоубийство 26 декабря. Относительно способа самоубийства имеющиеся источники эпохи ссылаются лишь на слухи.

Семья 
В Симбирске в 1767 году познакомился с дочерью богатого купца и промышленника И. С. Мясникова, а в 1771 году женился на Екатерине Ивановне Мясниковой (1746—1833). Брак получил одобрение императрицы, пожаловавшей Козицкому по случаю свадьбы 10000 руб.; за женою он, кроме денег, получил в приданое 2 завода и 19 000 душ крепостных. Их дочери:
 Александра Григорьевна (1772—1850), хозяйка блестящего салона, жена графа Ивана Степановича Лаваля, мать Е. И. Трубецкой, героини поэмы «Русские женщины»;
 Анна Григорьевна (1773—1846), вторая жена князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, мачеха знаменитой княгини Зинаиды Волконской и мать князя Эспера Белосельского-Белозерского.

По примеру других крупных помещиков госпожа Козицкая обустроила под Москвой усадьбу Льялово с церковью Рождества Богородицы, которая служила усыпальницей для семейства её младшей дочери.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Степанов В. П. Козицкий Григорий Васильевич // Сайт Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
 

Выпускники Киево-Могилянской академии
Действительные члены Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Зарезавшиеся